А́нна Влади́мировна Бутурлина́ (род. 31 мая 1977, Москва, РСФСР, СССР) — российская джазовая певица и актриса мюзикла. Первая в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Биография  
Анна Бутурлина родилась 31 мая 1977 года в Москве. В 6 лет поступила в музыкальную школу №1 им. С.Прокофьева, которую окончила по классу фортепиано. Блестяще окончив музыкальную школу в 1992 году поступает в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровое отделение (класс педагога Кузнецовой Елены Владимировны). На третьем курсе обучения Бутурлина начала петь джаз и после окончания училища в 1996 году поступила в РАМ им. Гнесиных на эстрадно-джазовое отделение(класс педагога Олизарова Юрия Ивановича). Окончила Академию в 2000 году.

Дебют певицы состоялся в декабре 1996 года с ансамблем Ивана Фармаковского на фестивале «Московская осень».

В 19 лет стала солисткой МКС биг-бэнда под управлением Анатолия Кролла. Выступала и записывалась с такими джазовыми музыкантами как: Георгий Гаранян, Лев Кушнир, Игорь Бутман, Алексей Кузнецов, Алекс Ростоцкий, Яков Окунь, Владимир Данилин, Даниил Крамер и другие…

Гастролировала с диксилендом «Moscow Ragtime Band» и биг-бэндом РАМ им. Гнесиных под управлением Владимира Андреева.  В 1998 году началось сотрудничество с ансамблем «JAZZ-ACCORD». 23 ноября 1998 года в студии РАМ им. Гнесиных была сделана первая аудио-запись с ансамблем «Разные люди», куда вошли знаменитые джазовые стандарты.

В августе 1998 года выступила на 1-м Московском международном фестивале «Джаз в саду „Эрмитаж“» в качестве солистки оркестра «Горячая Девятка» под управлением Всеволода Данилочкина. В сентябре того же года Бутурлина выступила с джазовой программой на кинофестивале «Киношок». В декабре 1998 года выступила со своей первой сольной программой на 4-ом международном фестивале вокального джаза «Джазовые голоса» в Москве.

В 1999 году гастролировала по стране с Даниилом Крамером и в составе ансамбля Алекса Ростоцкого.

В 2002 году на лейбле «Evergeen Records» вышел дебютный альбом «Black Coffee». Live-альбом был представлен в октябре того же года.

В марте 2002 года предстала в амплуа актрисы мюзикла, сыграв одну из двух главных ролей в мюзикле «Дракула».

Летом 2002 года в Чехии вышел сингл Бутурлиной «Tajemstvi» (чешск. Таинство), который стал одной из самых популярных композиций сезона и попал в хит-парад Европы.

В 2004-2005 гг. была солисткой оркестра Игоря Бутмана. С 2005 года и по сегодняшний день сотрудничает с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Сотрудничала с оркестром Олега Лундстрема (ныне Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема) под управлением самого Олега Леонидовича. Также сотрудничала с композиторами Андреем Эшпаем и Юрием Саульским.

В разное время участвовала в записях радио-мюзиклов, а также записывала вокальные партии для фильмов.

В 2006 году был выпущен второй сольный диск Анны Бутурлиной «My Favorite Songs» на том же лейбле, что и первый диск — «Evergeen Records».

В 2009 году Анна Бутурлина стала организатором Первого московского конкурса молодых джазовых вокалистов.

В этом же году начала сотрудничать с компанией Disney и предстала в ещё одном амплуа — актриса дубляжа. Анна озвучила принцессу Тиану из мультфильма «Принцесса и лягушка».

С 2011 по 2019 г. — исполнительница главной роли в мюзикле «Пенелопа, или 2+2» на музыку Геннадия Гладкова в Театре Стаса Намина.

С 2012 по 2019 г. — солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема.

В 2013 году озвучила королеву Эльзу из мультфильма «Холодное сердце» компании Disney. Песня «Отпусти и забудь» в исполнении Анны имела невероятную известность.

В январе 2015 года Бутурлина снова выступила продюсером и организатором джазового фестиваля "Джазовый рупор Москвы".

7 мая 2015 года в составе Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступила в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В 2017 году выпустила сразу три диска: «Всё это джаз», «Осторожно „музыка“» («Мелодия») и «Ключ от королевства» («ArtBeat Music»).

В 2019 году вернулась к озвучиванию королевы Эльзы из анимационного фильма «Холодное сердце 2».

10 февраля 2020 года Бутурлина приняла участие в церемонии награждения американской киноакадемии Оскар и исполнила отрывок из песни «Вновь за горизонт» (англ. «Into the unknown») из мультфильма «Холодное сердце 2». На данный момент Анна первая и единственная в истории российская певица, которая выступила на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

С марта 2022 Анна — солистка Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева под управлением Александра Клевицкого.

Личная жизнь 

Есть две дочери — Евдокия (род. 13 января 2006) и Антонина (род. 3 сентября 2016).

Творчество

Концерты 
 «Джазовый акцент: песни советских кинофильмов», 2013 г.
 «МИ-12», 2014 г.
 «Женские киноистории…», 2016 г.
 «Джаз в двух действиях», 2017 г.

Фестивали 
 «Джазовый рупор Москвы», 8 января 2015 г.

Мюзиклы 
 2002 — «Дракула» — Адриана/Сандра, (реж. Йозеф Беднарик)
 2011-2019 гг. — «Пенелопа, или 2+2» — Пенелопа, (реж. Геннадий Гладков)

Музыкальные альбомы 
 «Black Coffee», 2002 г.
 «My Favorite Songs», 2006 г.
 «Всё это джаз», 2017 г.
 «Осторожно „музыка“», 2017 г.
 «Ключ от королевства», 2017 г.

Синглы 
• 2002 — «Tajemstvi»

• 2017 — «From this moment on»

• 2020 — «Скрипка-осень»

• 2021 — «Мечтатели»

• 2022 — «Не любя»

• 2022 — «Зимний Джаз» (вместе с Александром Клевицким )

Вокальные партии для фильмов 
 Трио, 2003 г.
 4 таксиста и собака, 2004 г.
 Блюз опадающих листьев, 2006 г.
 Ностальгия по будущему, 2007 г.

Озвучивание 
 2009 — Принцесса и лягушка — Тиана
 2009 — Феи: Потерянное сокровище (вокал)
 2010 — Феи: Волшебное спасение (вокал)
 2012 — Феи: Тайна зимнего леса (вокал)
 2013 — Холодное сердце — Эльза
 2015 — Холодное торжество — Эльза
 2017 — Олаф и холодное приключение — Эльза
 2018 — Ральф против интернета — Эльза
2019 — Холодное сердце 2 — Эльза

Награды 
 Лауреат 4-го Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей. (Ростов-на-Дону, 2000 г.)
 Гран-при Конкурса джазовых вокалистов. (Москва, 2004 г.)
 Лауреат Международного конкурса джазовых вокалисток «Lady Summertime». (Финляндия, 2008 г.)
 Лауреат Международного конкурса джазовых вокалистов «Jazz Voices». (Литва, 2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Джазовые певцы и певицы
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных